Curtillet est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Pascal Curtillet (1942-2000), nageur français, spécialiste des courses de nage libre ;
 Joseph Curtillet (1863-1927), anatomiste et chirurgien orthopédiste universitaire français.